Флавин — многозначный термин.

Органические соединения 
 Флавин (лат. flavus — жёлтый) — общее название группы органических соединений, образующихся на основе трициклической гетероциклической молекулы изоаллоксазина. Биохимический источник флавинов — витамин В2, рибофлавин.

Фамилия 
Флавин () — английская и американская фамилия.

Известные носители 
 Флавин, Джеймс (1906—1976) — американский актёр, более всего известный по фильмам 1930-50-х годов.
 Флавин, Дженнифер (род. 1968) — американская актриса, фотомодель и бизнесвумен, жена актёра Сильвестра Сталлоне.
 Флавин, Дик (1936—2022) — американский поэт, известный как «поэт-лауреат Бостон Ред Сокс», драматург, журналист, телекомментатор.
 Флавин, Дэн (1933—1996) — американский художник-минималист, известен скульптурными объектами и инсталляциями, созданными из флуоресцентных ламп.